ASM може значити:

 ASM — American Society of Microbiology
 ASM — клас авіаційних ракет «повітря-поверхня» (air-to-surface missile)
 ASM International — провідна організація, понад 90 років надає інформацію за матеріалами.
 Assembler (від  — збирати) — транслятор з мови асемблера в машинний код.
 asm.js — підмножина мови JavaScript.
 ASM Formule 3 — команда, що брала участь в Євросерії Формули-3, пізніше перейменована в ART Grand Prix.
 ASM Clermont Auvergne — клуб регбі-15, заснований в Клермон-Феррані.
 ASM Assembly Systems — німецька компанія, виробник обладнання для складання електронних компонентів і поверхневого монтажу.